Бирмингем ():

 Бирмингем — город в Англии.
 Бирмингем — город в штате Алабама.
 Бирмингем — город в штате Джорджия.
 Бирмингем — город в штате Айова.
 Бирмингем — город в штате Мичиган.
 Бирмингем — город в штате Миссури.
 Бирмингем — город в штате Пенсильвания.
 Бирмингем — город в штате Иллинойс.
 Бирмингем — кратер на видимой стороне Луны.
 Бирмингем — международный аэропорт около Бирмингема, в округе Солихалл, Уэст-Мидлендс, Англия.
 Бирмингем Сити — английский футбольный клуб.
 Бирмингем Сити — английский женский футбольный клуб, связанный с Бирмингем Сити.

Персоналии 
  (род. 1953) — американский юморист.
 Бирмингем, Джил (род. 1953) — американский актёр.
 Джордж Бирмингем (1865—1950)  — ирландский писатель, священник. 
  (род. 1953) — американский политик.

См. также 
 HMS Birmingham